А́ллисон () — фамилия. Известные носители:
 Аллисон, Грэхам (род. 1940) — известный американский политолог, ведущий аналитик американской политики национальной безопасности.
 Аллисон, Йозеф — южноафриканский (бурский) политик.
 Аллисон, Рик (настоящее имя Эрик Влеминкс; род. 1964) — бельгийский и канадский музыкант, продюсер и аранжировщик. 
 Аллисон, Сэмюэл Кинг (1900—1965) — американский физик-экспериментатор.
 Аллисон, Фрэд (1882—1974) — американский физик.

Allison также может значить:
 Allison Engine Company
 Allison Transmission
 «Allison» — песня The Pixies из альбома Bossanova (1990)
 Allisons — английская поп-группа
 Allison (лайт-новел) — серия романов японского автора Кэйити Сигусавы
 Бог знает, мистер Аллисон — американский военный боевик режиссёра Джона Хьюстона по одноимённому роману Чарльза Шо.

См. также 
 Алиссон
 Эллисон и Элисон

Примечания